Conrad může být:

 jméno
 Conrad Beissel (1691–1768) – německý mystik
 Conrad Bayer (1828–1897) – německý šachový skladatel z Olomouce
 Conrad Hilton (1877–1979) – americký hoteliér
 Conrad Felixmüller (1887–1977) – německý malíř
 Conrad Beck (1901–1989) – švýcarský hudební skladatel
 Conrad Ahlers (1922–1980) – německý novinář

 příjmení
 Franz Conrad von Hötzendorf (1852–1925) – rakousko-uherský polní maršíl
 Joseph Conrad (1857–1924) – anglický spisovatel
 Hans G. Conrad (1926–2003) – německý fotograf
 Charles Conrad (1930–1999) – americký astronaut
 Tony Conrad (1940–2016) – americký hudebník a režisér

Související články 
 Konrád